Greifenstein är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Greifenstein är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Greifenstein är huvudsakligen bergig, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Waldhorn,  meter över havet,  km öster om Greifenstein. Närmaste större samhälle är Schladming,  km nordväst om Greifenstein. 

Trakten runt Greifenstein består i huvudsak av gräsmarker. Runt Greifenstein är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre